Турсунбек Казенович Омурзаков (; род. 13 августа 1958, , Акмолинская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012—2016).

Биография 
Родился 13 августа 1958 года в селе Шиликти Астраханского района Акмолинской области.

В 1981 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор».

С 1981 по 1983 годы — ассистент Целиноградского сельскохозяйственного института.

С 1983 по 1987 годы — аспирант Сибирского отделения ВАСХНИЛ.

С 1987 по 1993 годы — доцент Целиноградского сельскохозяйственного института.

С 1993 по 1995 годы — начальник отдела Акмолинского филиала КАБ «Туранбанк».

С 1995 по 1997 годы — управляющий ТОО «Адилет».

С 1998 по 1999 годы — начальник отдела департамента финансов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 1999 по 2007 годы — президент холдинговой компании «О Азамат».

С 2006 по 2007 годы — старший преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» экономического факультета ЕНУ им Л. Гумилева.

С 1999 по 2007 годы — депутат маслихата города Астаны.

С 2009 по 2011 годы — старший преподаватель кафедры «Менеджмент» КазАТУ имени С. Сейфуллина в г. Астане.

С 2012 по 2016 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Коммунистической народной партии Казахстана, член Комитета по финансам и бюджету, член фракции «Народные Коммунисты».

Награды 
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2008 — Орден Курмет за особые заслуги перед государством.
 2008 — Медаль «Атамекен» 3 степени «За верность делу».
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Орден Парасат за заслуги перед государством и активную общественную деятельность.
 Награждён Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан и почётной грамотой Премьер-Министра Республики Казахстан и др.

Примечания 

Выпускники Казахского агротехнического университета
Преподаватели Казахского агротехнического университета
Преподаватели Евразийского национального университета
Члены Народной партии Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва